Imię i nazwisko Tomasz Leszczyński nosili lub noszą m.in.:
 Tomasz Leszczyński – sędzia ziemski sanocki w latach 1685-1697
 Tomasz Leszczyński (ur. 1970) – lekkoatleta, specjalista skoku o tyczce
 Tomasz Leszczyński (ur. 1980) – aktor